Тайвань — держава в Східній Азії. Сусіди: Китайська Народна Республіка (КНР) на заході, Японія на сході, і Філіппіни на півдні. Тайвань є найбільш густонаселеною невключеною в ООН державою і найбільшою економікою, яка не входить до ООН.

Тайвань має стабільну індустріальну економіку внаслідок швидкого економічного зростання та індустріалізації, яку вже охрестили тайваньським дивом. Тайвань є одним з чотирьох азійських тигрів, а також членом Всесвітньої торгової організації і Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Також є 21-ю за величиною економікою в світі, її високотехнологічні галузі відіграють ключову роль у світовій економіці. Тайвань — це місце з високим рівнем свободи преси, охорони здоров'я, освіти населення, економічної свободи і розвитку людини.

Найбільші фірми в світі 
У цьому списку показані фірм з Fortune Global 500, фірми найбільші за сукупною виручкою станом на 31 березня 2017 року. Лише п'ять фірм (за наявності), включені як зразок.

Відомі фірми 
Цей список включає відомі компанії з основною штаб-квартирою розташована в країні. Галузі та сектори поділені за еталоном галузевої класифікації.

Галерея

Див. також 

 Список тайванських автовиробників
 Економіка Тайваню

Примітки

Посилання 

 
Підприємства Тайваню